Пика может означать:

 Пика — холодное колющее оружие, разновидность длинного копья.
 Пика — одна из двух чёрных карточных мастей.
 Пика (пайка) — единица измерения в типографии, равная 12 типографским пунктам.
 Пика () — посёлок в Чили, административный центр одноимённой коммуны.
 Пика ( «соро́ка») — расстройство пищевого поведения, при котором человеком поедается несъедобное (земля, глина, камни, лёд и т. п.).
 Пика — российский рэп-исполнитель.

Другое:
 Болезнь Пика — хроническая и прогрессирующая болезнь, систематическое гередодегенеративное заболевание мозга, приводящее к деменции (слабоумию).
 Формула Пика — теорема геометрии (теорема Пика).
 (803) Пика — типичный астероид главного пояса, открытый 21 марта 1915 года.
 Pike («Пайк») — язык программирования с C++-подобным синтаксисом.

См. также 
 
 
 
 Пикадор